Чая́нов — русская фамилия.

Известные носители:
 Чаянов, Александр Васильевич (1888—1937) — российский и советский экономист, социолог, социальный антрополог, писатель-фантаст и утопист
 Чаянов, Сократ Константинович (1882—1963) — советский почвовед; двоюродный брат А. В. Чаянова